Джеффри Д. Палмер (Jeffrey Donald «Jeff» Palmer; род. 29 ноября 1955, Лондон) — американский , ботаник, специалист по молекулярной эволюции и филогении растений.

Член НАН США (2000), доктор философии (1981), заслуженный эмерит-профессор Индианского университета, где трудился 30 лет — с 1989 года. Лауреат  (2016).

Биография 
Родился в семье американского дипломата, до шести лет жил в Лондоне и Афинах.
Окончил Суортмор-колледж (бакалавр биологии, 1977). Степень доктора философии по биологии получил в Стэнфорде в 1981 году. В 1981—1983 гг. фелло-постдок в Институте Карнеги в Вашингтоне, а в 1983—1984 гг. — в Университете Дьюка. Пять лет провёл в Мичигане. С 1989 года в штате Индианского университета, ныне его заслуженный эмерит-профессор (в 2019 году он ушёл в отставку); в совокупности 10 лет заведовал там кафедрой биологии.
Подготовил 40 постдоков и 20 студентов-последипломников.

Фелло Американской академии искусств и наук (1999). Заслуженный фелло Ботанического общества Америки. В 2006 г. избран в Американскую ассоциацию содействия развитию науки, её фелло.

Автор более 200 научных статей, цитировавшихся более 33 тыс. раз.

Награды и отличия 
  (1985)
 David Starr Jordan Prize (1990)
 NSF Special Creativity Award (1991)
 Wilhelmine Key Award (1998)
 Гуггенхеймовский стипендиат (2005)
  (2016)
 President’s Medal for Excellence Индианского университета (2019)

Примечания

Ссылки 
 [ https://biology.indiana.edu/about/faculty/palmer-jeffrey.html  ]
 . https://biology.indiana.edu/documents/historical-materials/palmer-jeffrey-retirement.pdf 
 Исследования
 Gene transfer gone wild reveals driving force behind mitochondrial 'sex'  (Dec. 19, 2013)

Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
доктора философии по биологии
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Преподаватели Индианского университета в Блумингтоне